

Codici 
 BDV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moba (Repubblica Democratica del Congo)

Sigle 
 Borna disease virus